Chalus – comune francese del dipartimento Puy-de-Dôme
Châlus – comune francese del dipartimento Alta Vienne
Chalus – città dell'Iran
Chalus (o Čālūs) – fiume dell'Iran